Солодники — село в Черноярском районе Астраханской области. Входит (с 2016) в Черноярский сельсовет.  Малая родина Героев Советского Союза М. Г. Бочарова и П.И. Татарченкова. Население —  человека (), .

География 
Село расположено в северной части Астраханской области, на правом берегу реки Волги. Напротив села, через озеро Дубовка, реку Дубовка — пос. Зелёный Сад.

Абсолютная высота составляет 10 метров над уровня моря
.

История 
Село Солодники было основано в 1758 году. Существует много версий образования села. Наиболее популярная и, по-видимому, достоверная содержится в документах Государственного архива Астраханской области (справка зам. директора облархива Т. Р. Каравацкой от 23.05.2000 г. № 211). В 1758 году Царицынский купец Солодников Николай Петрович получил в долгосрочную аренду правый и левый берега Волги. В 1759 году у будущих хуторов Сальяны и Каршевитый была начата добыча рыбы. Это событие положило начало заселению высокого берега Волги приезжими людьми, прибывшими сюда с целью заработка на рыбных промыслах купца Солодникова. Промысел купца Солодникова — и первое поселение было стихийно названо Солодниково. В разное время это селение называлось и Золотниковой подставой (по имени сотника Золотникова), и Сальянским (по имени Сальянского полка, сформированного здесь в 1735 году). Были и другие версии происхождения названия села: например, от степного корня солодика (то есть солодки).

В 1800 году в Солодниках была построена деревянная церковь во имя Казанской иконы Божией Матери. Со временем она обветшала. К тому же была бедна иконами, утварью и богослужебными книгами. В 1859 году прихожане собрали значительные средства и приступили к постройке каменного храма. В 1862 году он был окончательно построен.

В 30-м томе ЭСБЕ, вышедшем в 1900 году, село описывалось так:

«5836 жителей, приемный медиц. покой, 3 учил., 17 лавок, 9 кузниц, 25 ветряных мельниц, 1 рыболовная ватага, 1 миножное заведение, 1 паровой маслобойный завод, ежедневные базары, 2 ярмарки, с привозом на 33000 р. и продажей на 4700 руб. Жители, кроме земледелия и скотоводства, занимаются извозом, рыболовством, выделкой овчин, варежков, валенных сапог и промыслами колесным, бондарным, горшечным и кирпичным».

До середины 2016 года село возглавляло Солодниковский сельсовет.

Законом Астраханской области от 1 июня 2016 года № 27/2016-ОЗ, 1 сентября 2016 года село Солодники вошло в «Черноярский сельсовет».

Население 

 Национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения составляла 1657 человек (805 мужчин и 852 женщины, 48,6 и 51,4 %% соответственно).

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 77 % от 1875 жителей.

Знаменитые жители 
 Бочаров, Максим Георгиевич — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).
 Татарченков, Пётр Иванович (8 января 1925 — 24 июня 1997) — командир отделения 284-го отдельного инженерно-сапёрного батальона (19-я штурмовая инженерно-сапёрная бригада, 13-я армия, 1-й Украинский фронт), сержант. Герой Советского Союза (1945).

Инфраструктура 
 Средняя общеобразовательная школа
 Детский сад
 Врачебная амбулатория
 Почтовое отделение

Транспорт 
Проходит автотрасса федерального значения «Каспий» (часть европейского маршрута E40.
Остановка общественного транспорта «Солодники».

Примечания

Ссылки 
 [www.komandirovka.ru/cities/solodniki_astr._obl./ Село Солодники, Астр. обл., Астраханская область]

Населённые пункты Черноярского района